Strafmandat steht für:
 allgemein einfache Verwaltungsstrafen, siehe Strafzettel
 Strafmandat (Italien), die vereinfachte Verwaltungsstrafe (Multa)
 Abgekürztes Verfahren (Österreich), im Verwaltungsstrafrecht (Strafverfügung, Anonymverfügung, Organstrafverfügung)

 Strafmandat (Schweiz), der Urteilsvorschlag des Auditors (Staatsanwalt) in der Militärjustiz 

Siehe auch:
 Mandatsverfahren